Thausing ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Thausing (1905–1997), österreichische Ägyptologin
 Moritz Thausing (1838–1884), österreichischer Kunsthistoriker